Alan Ball kan syfta på:

*Alan Ball (fotbollsspelare)
Alan Ball (manusförfattare)